Ганке — фамилия. Известные носители:
 Ганке, Вильгельм фон (1833—1912) — прусский фельдмаршал, губернатор Берлина.
 Ганке, Кароль (1903—1964) — польский футболист, полузащитник.